Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1994/95 war die 50. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam aufgrund der Einführung der Regionalliga Nord und der Aufteilung der Oberliga Nord keine Mannschaft aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, lediglich die acht Aufsteiger HEBC Hamburg (Wiederaufstieg nach vier Jahren), Glashütter SV, SC Vorwärts-Wacker 04 (beide Wiederaufstieg nach einer Saison), Wandsbeker FC (Rückkehr nach zwei Spielzeiten), Bramfelder SV (Wiederaufstieg nach sechs Jahren), Elmshorner MTV, Grün-Weiss Eimsbüttel und SC Wentorf (alle drei erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der SC Victoria Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Meiendorfer SV stieg er in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Wandbeker FC musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der Horner TV nach zwei Spielzeiten und der FTSV Komet Blankenese nach sechs Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1994/95 im deutschen Fußball-Archiv

1994
Fußballsaison 1994/95